Ку́бком Аме́рики называют следующие соревнования:
 Кубок Америки () — знаменитая регата, проводящаяся с 1851 года, старейшее в мире международное соревнование во всех видах спорта.
 Кубок Америки () — старейший континентальный турнир по футболу между национальными сборными, учрежденный КОНМЕБОЛ. До 1967 года назывался «Чемпионат Южной Америки» по футболу. Разыгрывается с 1916 года.
 Кубок Америки () — турнир по футболу в зале (версии футзала), проводимый в Северной Америке